Have a Little Faith — чотирнадцятий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 8 вересня 1994 року на лейблі 550 Music.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Вересень 1994